Автомобиль Фрезе и Яковлева — первый российский серийный автомобиль, представленный публике в 1896 году на Нижегородской выставке.

Двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом Яковлева, а корпус, ходовая часть и колёса фабрикой Фрезе. «Журнал новейших открытий и изобретений» в 1896 году отметил ряд существенных улучшений в конструкции ходовой части, трансмиссии и кузова автомобиля по сравнению с машинами других фирм. Чертежей не сохранилось, и параметры автомобиля восстанавливали по имеющимся фотографиям и описаниям.

Сейчас уже невозможно установить, сколько автомобилей было изготовлено. Однако одно можно сказать точно: конструкция Яковлева — Фрезе была создана именно как серийный коммерческий автомобиль.

В 1898 году Е. А. Яковлев умер, а его компаньоны не проявили интереса к двигателям внутреннего сгорания и переориентировали завод. Фрезе пришлось покупать двигатели за границей. В 1910 году Фрезе продал свою фабрику Русско-Балтийскому заводу.

Параметры автомобиля 
 Запас бензина позволял двигаться 10 часов.
 Радиаторами служили две латунные ёмкости, расположенные сзади вдоль бортов.
 Использовался простейший карбюратор испарительного типа.
 Коробка передач аналогична бенцевской, однако кожаные ремни были заменены на более надёжные из многослойной прорезиненной ткани.
 Имелось две передачи: вперёд и режим холостого хода.
 Тормозов было два. Основной ножной действовал на ведущий вал коробки передач. Другой, ручной, прижимал резиновые бруски к шинам задних колёс.
 Колёса деревянные, задние больше передних, с цельными резиновыми шинами.
 Внешне вся конструкция очень напоминала пролётку.
 Двигатель четырёхтактный, мощностью 2 л.с.

Интересные факты 
 В 1996 г., к 100-летнему юбилею первого русского автомобиля, в Научно-техническом центре газеты «Авторевю» при поддержке главного редактора М. И. Подорожанского решили воссоздать три полномасштабные копии машины (репликар).
 Одна отреставрированная копия машины располагается в экспозиции Политехнического музея г. Москвы.
 На странице «Музея Авторевю», посвящённой этому автомобилю, есть «живая» фотография, доказывающая факт вышеизложенного абзаца.
 В июне 2014 года мастером Дятленко В. П. была создана первая в России масштабная модель для коллекционеров, имеющая более сотни деталей.

См. также 
 Daimler Stahlradwagen
 Автомобиль Бенца

Примечания

Ссылки 

 Первый русский автомобиль

История Нижнего Новгорода